Mein Schiff steht für:
 Mein Schiff 1, vormals Mein Schiff, die 1996 fertiggestellte ehemalige Celebrity Galaxy und aktuelle Marella Explorer der britischen Reederei Marella Cruises
 Mein Schiff 1 (Schiff, 2018), der fünfte Neubau der Reederei TUI Cruises
 Mein Schiff Herz, bis 2019: Mein Schiff 2, die 1997 vom Stapel gelaufene ehemalige Celebrity Mercury der amerikanischen Reederei Celebrity Cruises
 Mein Schiff 2 (Schiff, 2019), der sechste Neubau der Reederei TUI Cruises
 Mein Schiff 3, der erste Neubau der Reederei TUI Cruises
 Mein Schiff 4, der zweite Neubau der Reederei TUI Cruises
 Mein Schiff 5, der dritte Neubau der Reederei TUI Cruises
 Mein Schiff 6, der vierte Neubau der Reederei TUI Cruises